Palmasola peut désigner :

Toponymes

Palmasola : ville-prison du département de Santa Cruz.

Palmasola : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Palmasola : ville et chef-lieu de la municipalité de Palmasola dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme